Стриганцы — топоним.

 Стриганцы (Ивано-Франковская область)
 Стриганцы (Львовская область)